Montzen ist ein Ortsname:
 Montzen, Ortsteil der Gemeinde Plombières, Provinz Lüttich, Wallonische Region, Belgien
 Montzen, bis 1938 Monczen, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Mącze, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen